Бокачево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бокачево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Бокачево — деревня в Бельском районе Тверской области.

См. также 
 Бокачевка